Игорь Полянский:
 Полянский, Игорь Андреевич (род. 1990) — российский триатлет.
 Полянский, Игорь Николаевич (род. 1967) — советский пловец, олимпийский чемпион.